Eufaula est le nom de deux localités aux États-Unis :
 Eufaula (Alabama)
 Eufaula (Oklahoma)
Le Lac Eufaula se trouve dans l'Oklahoma.